Bodhiruci (ur. ?, zm. ok. 535) – mnich buddyjski i tłumacz tekstów buddyjskich na język chiński
 Bodhiruci (ur. 572, zm. 727) – mnich buddyjski z Chotanu, tłumacz z sanskrytu na język chiński